Die Liste enthält die offiziellen wie inoffiziellen Länderspiele der aserbaidschanischen Fußballnationalmannschaft der Frauen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Alle Ergebnisse sind aus der Sicht der russischen Mannschaft angegeben.

 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der aserbaidschanischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der aserbaidschanischen Mannschaft

2006–2019

Ab 2020

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen

Weblinks 
 de.fifa.com: FIFA-Liste der Länderspiele (Zeitraum manuell einstellbar)

Einzelnachweise 

Aserbaidschan
!Landerspiele der Nationalmannschaft der Frauen